Бундеслига 2018/19 () — 56-й сезон высшего дивизиона в немецкой системе футбольных лиг. Текущий сезон начался 24 августа 2018 года и завершился 18 мая 2019 года.

Чемпионский титул защитила мюнхенская «Бавария», в седьмой раз подряд выиграв чемпионат и 29-й раз в своей истории. Чемпион Бундеслиги в этом сезоне определился в последнем туре чемпионата.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика чемпионата

Бомбардиры

Рекорды 
 Самое большое количество забитых мячей в одном матче (8):
 «Айнтрахт» (Франкфурт) 7:1 «Фортуна» (Дюссельдорф) (19/10/18)
 «Вердер» 2:6 «Байер 04» (28/10/18)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги
 Бундеслига на сайте Kicker.de
 Бундеслига на сайте UEFA.com

2018
Германия
Спорт в Германии в 2018 году
Спорт в Германии в 2019 году